Druschel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Druschel (1917–1945), Pilot der Wehrmacht
 Oskar Druschel (1904–1944), deutscher Politiker (NSDAP)
 Peter Druschel (* 1959), deutscher Informatiker

Druschel steht für
 Stachelbeere, im pfälzischen Dialekt